Glenognatha är ett släkte av spindlar. Glenognatha ingår i familjen käkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Käkspindlar
Glenognatha